Ion Mânzatu este numele mai multor persoane de interes public:

 Ioan Mânzatu, candidat la președinție în cadrul alegerilor din România, 1992
 Ion Mânzatu (legionar) (cunoscut și sub pseudonimul Nello Manzatti), compozitor și gazetar legionar
 Nello Manzatti, scriitor

Exilați români